Kerndl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kerndl (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

Kerndl ist der Familienname folgender Personen:

 Rainer Kerndl (1928–2018), deutscher Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Kernel